WLC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Walcha (Australia)